Ta'u bezeichnet:

 Taʻū, die größte der Manuʻainseln von Amerikanisch-Samoa
 Ta’u, einen Ort in Tibet – siehe Dawu (Garzê)